О́стін () може бути прізвищем, власним ім'ям, назвою міста, маркою автомобіля.

Особистості 
 Остін (прізвище)
 Остін (ім'я)

Персонаж 
 Остін Паверс — кінематографічний шпигун.

Топоніміка

—  Квебеку, Канада.
 Остін — село в західній частині канадської провінції Манітоба.

Остін — місто, штат Арканзас
 Остін — місто, штат Індіана
 Остін — місто, штат Міннесота
 Остін — місто, штат Пенсільванія
 Остін — місто, штат Техас

Інше 
 «Остін» — панцирник, розроблений під час Першої світової війни британською компанією «Остін» (Austin Motor Company) на замовлення Російської імперії.